Тингвиндин има више значења:

 Општина Тингвиндин (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тингвиндин (Тингвиндин, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику